NOS est un sigle, qui peut signifie :
 Network Operating System, un type de système d'exploitation dédié pour élément réseau, en informatique
 Network Operating System, un ancien système d'exploitation
 Nitrous Oxide Systems, Inc., un fabricant de systèmes de distribution d'oxyde nitreux pour voitures de compétition (moteur à oxyde nitreux).
 Nederlandse Omroep Stichting, une organisation de radios et télévisions publiques néerlandaises.
 NOS, une entreprise portugaise-angolaise de télécommunications
 NO synthase ou Oxyde nitrique synthase
 New Old Stock, soit pièces neuves d'époque (un type d'invendus, ayant gardé son emballage d'origine comme neuf)
 Name Of Sound, un fabricant d'amplificateur de guitare électrique artisanal français
 National Ocean Service, un des services du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), aux États-Unis d'Amérique

NOS est un code, qui signifie :
 Neos (Italie), selon le code OACI des compagnies aériennes
 le code AITA de l'aéroport international de Fascene, sur l'île de Nosy Be, à Madagascar

 N.O.S est aussi le pseudonyme du rappeur Nabil Andrieu du groupe de musique PNL

Voir aussi 
 , abréviation du mot numéros (pluriel de numéro).